Sandby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sandby (Favrskov Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Haldum Sogn
 Sandby (Holbæk Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Kundby Sogn
 Sandby (Langeland) – en bebyggelse i Humble Sogn
 Sandby (Lolland Kommune) – en bebyggelse i Sandby Sogn (Lolland Kommune)
 Sandby (Næstved Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sandby Sogn (Næstved Kommune)